Winspeare – famiglia anglonapoletana, originari dello Yorkshire
 Antonio Winspeare – politico italiano
 Antonio Winspeare, duca di Salve – politico italiano
 David Winspeare – avvocato, giurista e filosofo italiano
 Edoardo Winspeare – regista, sceneggiatore e attore italiano
 Francesco Antonio Winspeare – militare e politico